Hremjatsche (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Hremjatsche (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw, siehe Hremjatsche (Romaniw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Hremjatsche (Kiwerzi)